Чапаевка — топоним:
 Чапаевка — река в Самарской области России, левый приток Волги.

Белоруссия
 Чапаевка — бывшая деревня в Ельском районе Гомельской области.
 Чапаевка — деревня в Наровлянском районе Гомельской области.
 Чапаевка — деревня в Щучинском районе Гродненской области.

Грузия 
 Чапаевка (быв. Блюменфельд, Иагубло) — до 2010 года название села Кавта в Цалкском муниципалитете края Квемо-Картли.

Казахстан 
 Чапаевка — село в Сарыкольском районе Костанайской области.
 Чапаевка — село в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области.

Молдавия 
 Чапаевка — село в Дрокиевском районе

Россия 
 Чапаевка — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Чапаевка — село в Советском районе Крыма.
 Чапаевка — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Чапаевка — посёлок в Грачёвском районе Оренбургской области.
 Чапаевка — село в Кваркенском районе Оренбургской области.
 Чапаевка — село в Новоорском районе Оренбургской области.
 Чапаевка — посёлок в Первомайском районе Оренбургской области.
 Чапаевка — посёлок в Волжском районе Самарской области.
 Чапаевка — село в Ершовском районе Саратовской области.
 Чапаевка — село в Фёдоровском районе Саратовской области.
 Чапаевка — посёлок в Марксовском районе Саратовской области.
 Чапаевка — село в Турковском районе Саратовской области.
 Чапаевка — деревня в Аргаяшском районе Челябинской области.
 Чапаевка — посёлок в Алатырском районе Чувашии.
 Чапаевка — железнодорожная станция МЖД в Московской области.

Украина 
 Чапаевка — историческая местность в Киеве.
 Чапаевка — исчезнувшее село в Иванковском районе Киевской области.
 Чапаевка — село в составе города Ровеньки Луганской области.
 Чапаевка — до 1996 года название села Войтовка в Бершадском районе Винницкой области.
 Чапаевка — до 2016 года название села Малые Коростовцы в Жмеринском районе Винницкой области.
 Чапаевка — до 2016 года название села Надросье в Погребищенском районе Винницкой области.
 Чапаевка — до 2016 года название села Степовое в Криворожском районе Днепропетровской области.
 Чапаевка — до 2016 года название села Лозуватское в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Чапаевка — до 2016 года название села Благодатное в Широковском районе Днепропетровской области.
 Чапаевка — до 2016 года название села Николаевка в Лугинском районе Житомирской области.
 Чапаевка — до 2016 года название села Тарасовка в Вольнянском районе Запорожской области.
 Чапаевка — до 2016 года название села Воскресенка в Пологовском районе Запорожской области.
 Чапаевка — до 2016 года название села Благодатное в Токмакском районе Запорожской области.
 Чапаевка — до 2016 года название села Счастливое в Березанском районе Николаевской области.
 Чапаевка — до 2016 года название села Малый Куяльник в Подольском районе Одесской области, Куяльницкий сельский совет.
 Чапаевка — до 2016 года название села Ставки в Подольском районе Одесской области, Чапаевский сельский совет
 Чапаевка — до 2016 года название села Марьяновка в Великобагачанском районе Полтавской области.
 Чапаевка — до 2016 года название села Дуброва в Диканьском районе Полтавской области.
 Чапаевка — до 2016 года название села Мальцы в Козельщинском районе Полтавской области.
 Чапаевка — до 2016 года название села Малиновка в Семёновском районе Полтавской области.
 Чапаевка — до 2016 года название села Зелёное в Сахновщинском районе Харьковской области.
 Чапаевка — до 2016 года название села Калиновка в Красиловском районе Хмельницкой области.
 Чапаевка — до 2016 года название села Благодатное в Золотоношском районе Черкасской области.
 Чапаевка — до 2016 года название села Панский Мост в Монастырищенском районе Черкасской области.
 Чапаевка — до 2016 года название села Калиново в Таращанском районе Киевской области.
 Чапаевка — до 2016 года название посёлка Садовое в Менском районе Черниговской области.

См. также 
 Чапаев
 Чапаева
 Чапаево
 Чапаевск
 Чапаевский
 Чапаевское